Deicha ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Deicha (1917–2011), französischer Geologe
 Sophie Deicha (* 1955), französische Theologin